Ян Бо́ржил (; родился 11 января 1991 года в Нимбурке, Чехословакия) — чешский футболист, защитник клуба «Славия» и сборной Чехии.

Клубная карьера 

Боржил начал профессиональную карьеру в клубе «Млада-Болеслав». 8 ноября 2009 года в матче против «Динамо» из Ческе-Будеёвице он дебютировал в Гамбринус лиге. Летом 2010 года для получения игровой практики Боржил на правах аренды присоединился к команде «Виктория Жижков». 1 августа 2010 года в матче против «Влашима» он дебютировал во Второй лиге Чехии. 26 сентября в поединке против дублёров пражской «Спарты» Ян забил свой первый гол за «Викторию Жижков». После окончания аренды Боржил вернулся в «Младу-Болеслав». 16 августа 2014 года в поединке против «Пршибрама» Ян забил свой первый гол за команду.

В начале 2016 года Боржил перешёл в столичную «Славию». 13 февраля в матче против «Зброёвки» он дебютировал за новый клуб. 25 февраля 2017 года в поединке против «Пршибрама» Ян забил свой первый гол за «Славию». В том же году он помог клубу выиграть чемпионат, а через год стал обладателем Кубка Чехии.

Карьера в сборной 
1 сентября 2017 года в отборочном матче чемпионата мира 2018 против сборной Германии Боржил дебютировал за сборную Чехии.

Статистика выступлений за сборную

Достижения 

«Славия» Прага
 Чемпион Чехии (3): 2016/17, 2018/19, 2019/20
 Обладатель Кубка Чехии (2): 2017/18, 2018/19

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Славии» 
 Профиль на сайте Футбольной ассоциации Чехии 
 Профиль на сайте Первой лиги 

Футболисты Чехии
Игроки сборной Чехии по футболу
Игроки ФК «Млада-Болеслав»
Игроки ФК «Славия» Прага
Игроки ФК «Виктория Жижков»